Мисс Интернешнл 1997 () — 37-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 13 октября 1997 года в Киото (Япония), который выиграла Консуэло Адлер из Венесуэлы.

Финальные результаты

Специальные награды

Участницы 

  — Надия Химена Серри
  — Луизетте Мариэла Влиндер
  — Надин Тереза Беннетт
  — Фабиана Ниева Касо
  — Валерия Кристина Бём
  — Рэйчел Лиза Уорнер (Europe 95, World 96)
  — Ингрид Катрин Надер Хаупт
  — Джадира Сулейка Бислик
  — Габриэла Юстинова
  — Эльса Мария Пенья Родригес
  — Мария Ханнелн Хиетанен
  — Мари Полин Борг
  — Мануэла Брер
  — Ванесса Ставру
  — Гленда Ирасема Сифуэнтес Руис (World 98)
  — Кристина Пэй Чжунг Линь
  — Дженнифер Элизабет Парсон Кэмпбелл
  — Шармин Шэ
  — Дия Абрахам
  — Литаль Пнина Шапира
  — Саюри Сэки

  — Ким Лянхи
  — Нисрин Сами Наср (World 95)
  — Андрияна Акоска
  — Рамона Бонничи
  — Марисоль Алонсо Гонсалес
  — Мария Тереса Фалалимпа Акоста
  — Марта Грасиела Мальдонадо
  — Ана Вирхиния Матальяна Ильич
  — Сьюзан Джейн Хуан Риттер
  — Агнешка Беата Мыко
  — Лара Катя Фонсека
  — Имак Фарра Фагундо Сото
  — Виктория Владимировна Малоиван
  — Джоуи Чинь Чинь Чань
  — Моника Кокулова
  — Исабель Хиль Гамбин
  — Хайер Радуене
  — Камиле Бурджу Эсмерсой
  — Юлия Владимировна Жаркова
  — Таня Лоррэйн Миллер
  — Консуэло Адлер

Не участвовали 
  — Норма Элида Перес Родригес

См. также 
 Мисс Мира 1997
 Мисс Вселенная 1997

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
 Мисс интернешнл — 1997

Мисс интернешнл
События 20 сентября
Сентябрь 1997 года
1997 год в Японии
Культура Киото